Mecopus kan syfta på:

 Mecopus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Mecopus (växter) – ett släkte av växter